Алекса́ндр Анато́льевич Стеко́льников (род. 12 октября 1967 года, Ленинград) — российский акаролог-паразитолог. Специалист по клещам-краснотелкам. Доктор биологических наук.

Биография 
Родился 12 октября 1967 года в Ленинграде. Отец — Стекольников Анатолий Александрович. В 1985 году окончил 45 интернат при Ленинградском государственном университете и поступил на биолого-почвенный факультет ЛГУ. На первом курсе был призван в армию, служил с 1985 по 1987 год. В 1992 году окончил университет (кафедра зоологии беспозвоночных) и начал работу в Зоологическом институте РАН (ЗИН) в должности стажера-исследователя. С 2018 г — ведущий научный сотрудник Лаборатории паразитических членистоногих ЗИН. Женат, отец трех детей (сын и две дочери) .

Кандидат (с 1998) и доктор (с 2017) биологических наук. Темы диссертаций: «Фауна и систематика клещей комплекса Neotrombicula (семейство Trombiculidae) России и сопредельных территорий» (кандидатская) и «Изменчивость и структура вида у клещей-краснотелок (Acariformes: Trombiculidae)» (докторская).

Научная деятельность 
Специалист по систематике клещей-краснотелок. Автор более 70 научных работ. Описал более 90 новых видов и 5 новых родов. Помимо описания новых таксонов, занимался внутривидовой изменчивостью клещей-краснотелок с применением методов математической статистики. Участник экспедиций в Краснодарский край (1991—2003), Ставропольский край (1996), Карачаево-Черкессию (1995—2000), Кабардино-Балкарию (1996), Дагестан (1990), Алтай (2005), Узбекистан (1993), Киргизию (1998), Турцию (1998, 2009), Армению (2013), Иран (2017). Изучал коллекции клещей-краснотелок в музеях: Зоологический музей МГУ, Королевский музей Центральной Африки (в 2014 и 2016 году), Музей естествознания (Лондон) (в 2017 и 2019 году), Музей естественной истории Женевы (в 2018 году), Национальный музей естественной истории (Париж) (в 2019 году). Член редколлегий научных журналов: International Journal of Acarology, Persian Journal of Acarology, Паразитология.

Таксоны, названные в честь Стекольникова 
 Radfordia (Microtimyobia) stekolnikovi Bochkov et Mironov, 1998 (Myobiidae) 
 Sulcicnephia stekolnikovi Yankovsky, 2008 (Simuliidae) 
 Charletonia stekolnikovi Hakimitabar et Saboori, 2011 (Erythraeidae) 
 Xinjiangsha stekolnikovi Kalúz et Kováčik, 2012 (Trombiculidae) 
 Hypogastia stekolnikovi Kalúz, 2016 (Trombiculidae)

Основные публикации 
 
 
 
 Stekolnikov A. A., Al-Ghamdi S. Q., Alagaili A. N., Makepeace B. L. 2019. First data on chigger mites (Acariformes: Trombiculidae) of Saudi Arabia, with a description of four new species. Systematic & Applied Acarology, 24 (10): 1937—1963. DOI:10.11158/saa.24.10.12
 Stekolnikov A. A. 2019. A catalogue of the holotypes of chigger mites (Acariformes: Trombiculidae) at the Natural History Museum of Geneva. Zootaxa, 4620 (1): 1-71. DOI:10.11646/zootaxa.4620.1.1
 Stekolnikov A. A., Matthee S. 2019. Six new and one little known species of chigger mites (Acariformes: Trombiculidae) from South Africa. Systematic & Applied Acarology, 24 (3): 435—466. DOI:10.11158/saa.24.3.9
 Stekolnikov A. A. 2018. Taxonomy and distribution of African chiggers (Acariformes, Trombiculidae). European Journal of Taxonomy, 395: 1-233. DOI:10.5852/ejt.2018.395
 Stekolnikov A. A., Waap H., Gomes J., Antunes T. 2016. Chigger mites of the genus Ericotrombidium (Acariformes: Trombiculidae) attacking pets in Europe. Veterinary Parasitology, 221: 60-63. DOI:10.1016/j.vetpar.2016.03.009
 Chaisiri K., Stekolnikov A. A., Makepeace B. L., Morand S. 2016. A revised checklist of chigger mites (Acari: Trombiculidae) from Thailand, with the description of three new species. Journal of Medical Entomology, 53 (2): 321—342. DOI:10.1093/jme/tjv244
 Stekolnikov A. A., González-Acuña D. 2015. A review of Chilean chiggers (Acari: Trombiculidae), with the description of a new genus and ten new species. Zootaxa, 3964 (1): 1-43. DOI:10.11646/zootaxa.3964.1.1
 Stekolnikov A. A., Santibáñez P., Palomar A. M., Oteo J. A. 2014. Neotrombicula inopinata (Acari: Trombiculidae) — a possible causative agent of trombiculiasis in Europe. Parasites & Vectors, 7: 90. DOI:10.1186/1756-3305-7-90
 Stekolnikov A. A. 2014. A new genus and two new species of chigger mites (Acari: Trombiculidae) from the Laotian rock-rat Laonastes aenigmamus Jenkins, Kilpatrick, Robinson & Timmins (Rodentia: Diatomyidae). Systematic Parasitology, 87 (1): 21-31. DOI:10.1007/s11230-013-9453-4
 Stekolnikov A. A. 2013. Leptotrombidium (Acari: Trombiculidae) of the World. Zootaxa, 3728: 1-173. DOI:10.11646/zootaxa.3728.1.1
 Stekolnikov A. A., Daniel M. 2012. Chigger mites (Acari: Trombiculidae) of Turkey. Zootaxa, 3216: 1-104.
 Stekolnikov A. A., Klimov P. B. 2010. A revision of chiggers of the minuta species-group (Acari: Trombiculidae: Neotrombicula Hirst, 1925) using multivariate morphometrics. Systematic Parasitology, 77 (1): 55-69. DOI:10.1007/s11230-010-9258-7
 Стекольников А. А. 2001. Систематика клещей-краснотелок рода Hirsutiella Schluger et Vysotzkaya, 1970 (Acari, Trombiculidae). Энтомологическое обозрение, 80 (1): 219—242.

Примечания

Ссылки 
 Персональный вебсайт
 Стекольников Александр Анатольевич — официальная страница на сайте Зоологического института РАН
 Блокнот теоретика — блог в Живом Журнале

Выпускники биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Зоологического института РАН
Выпускники Академической гимназии СПбГУ
Паразитологи России
Акарологи России